John Cale (n. 1942) — músico britânico
 Cale (satélite)

Localidades
 Cale (Arkansas) — nos Estados Unidos
 Cale (Bíblia) — cidade bíblica mencionada no Antigo Testamento
 Vila Nova de Gaia — cidade portuguesa cujo nome romano era Cale

Desambiguações de topônimos